Борг: 

 Борг — морская снасть, прикрепляющая рею к мачте; обыкновенно делается из железной цепи.
 Борг — вымышленная раса киборгов из вселенной «Звёздного пути».

Топоним 
 Борг — горный массив в Земле Королевы Мод.
 Борг — деревня в Норвегии.
 Борг — населённый пункт на северо-западном берегу Боргар-фьорд в западной Исландии.

Фамилия 
Борг (, ) — немецкая и шведская фамилия.

 Борг, Алекс (род. 1969) — мальтийский снукерист.
 Борг, Андерс (род. 1968) — шведский экономист и политик
 Борг, Анита (1949—2003) — американская учёная в области компьютерных технологий и вычислений.
 Борг, Арне (1901—1987) — шведский пловец.
 Борг, Бернхард фон дер — 41-й магистр Ливонского ордена.
 Борг, Брита (1926—2010) — шведская актриса и певица, участница Евровидения-1959.
 Борг, Бьорн (род. 1956) — шведский теннисист.
 Борг, Веда Энн (1915—1973) — американская актриса кино и телевидения.
 Борг, Джеффри (род. 1963) — мальтийский шахматист.
 Борг, Джо (род. 1952) — мальтийский политик и дипломат.
 Борг, Инга (1925—2017) — шведская художница, писательница.
 
 Борг, Ким (1919—2000) — финский оперный певец.
 Борг, Марко (род. 1971) — мальтийский футбольный судья.
 Борг, Пер Арон (1776—1829) — основатель обучения слепых и глухонемых в Швеции.
 Борг, Рей (род. 1993) — американский боец ММА.
 Борг, Стив (род. 1988) — мальтийский футболист.
 Борг, Тобиас (род. 1993) — шведский баскетболист.
 Борг, Хассе (род. 1953) — шведский футболист.
 Борг Оливер, Джордж (1911—1980) — мальтийский государственный деятель, премьер-министр Мальты.
 Борг, Эндрю (род. 1962) — мальтийский шахматист.

Примечания